

Codici 
 dry – codice ISO 639-3 della lingua darai
 DRY – codice ISO 3166-2:GB di Derry / Londonderry (Regno Unito)

Cinema 
 Dry – film del 2014 diretto da Stephanie Linus

Geografia 
 Dry – comune del Loret (Francia)

Sigle 
 Don't repeat yourself («non ripeterti») — Design pattern secondo il quale la duplicazione del codice va ridotta al minimo

Musica 
 Dry – album discografico di PJ Harvey del 1992

Letteratura 
 Dry – romanzo autobiografico di Augusten Burroughs

Altri progetti